Голосовкер — еврейская фамилия, связанная с топонимом Голошевка.

 Голосовкер, Самуил Яковлевич (1892—1961) — советский дерматолог и венеролог, учёный-медик.
 Голосовкер, Яков Эммануилович (1890—1967) — советский философ, переводчик.